Das Dameneinzel der US Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Naomi Ōsaka. Im Finale konnte die Kanadierin Bianca Andreescu die Vorjahresfinalistin Serena Williams mit 6:3 und 7:5 besiegen.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 23. August 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2019